Архіпелаг Базаруто — у Мозамбіку.
 Острів Базаруто — у Мозамбіку.
 Національний парк Базаруто — національний парк в Африці
 Факула Базаруто — факула на поверхні супутника Сатурна Титані.